ВГТУ — аббревиатура, может подразумевать следующие вузы:
 Витебский государственный технологический университет (до 1995 года Витебский технологический институт легкой промышленности)
 Вильнюсский технический университет Гедимина
 Владимирский государственный университет (до 1996 года Владимирский государственный технический университет)
 Воронежский государственный технический университет (бывший Воронежский Политехнический Институт)
 Вологодский государственный технический университет
 Волгоградский государственный технический университет